FYR est un code qui peut signifier :
 Macédoine, selon la liste des codes pays utilisés par l'OTAN, alpha-3.

Code